Hajnówka (stad), een stad in Polen
 Hajnówka (gemeente), een gemeente in Polen
 Hajnówka (district), een district in Polen